De Grand Prix-wegrace van San Marino 2011 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 4 september 2011 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
San Marino